Kleine Schwestern steht für folgende katholische Gemeinschaften
Kleine Schwestern Jesu, des Charles de Foucauld 
Kleine Schwestern Unserer Lieben Frau, privater Frauenverein. 
Kleine Schwestern vom Evangelium (Petites Soeurs de l'Evangile) durch René Voillaume gegründet 
Kleine Schwestern vom Lamm, gehört zur Ordensfamilie der Dominikaner
Kleine Schwestern von der Heiligen Familie Sherbrooke (Petites Sœurs de la Sainte-Famille de Sherbrooke) Fransziskaner
Kleine Schwestern von der Heiligen Familie in Verona (Piccole Suore della Sacra Famiglia) vom  Joseph Nascimbeni gegründet.